skala stanu morza 
 skala oceny ryzyka rozwoju odleżynami